То́фик Бахра́м оглы Бахра́мов (, 29 января 1925, Шуша, Азербайджанская ССР, СССР — 26 марта 1993, Баку, Азербайджан) — советский, азербайджанский футбольный судья, приобретший известность благодаря засчитанному им голу в финале чемпионата мира 1966 года, футбольный судья всесоюзной (19.05.1958) и международной категории (1965), Заслуженный тренер Азербайджанской ССР (1962), Заслуженный деятель физической культуры и спорта Азербайджанской ССР (1966), Почётный судья по спорту СССР (1980).

Он стал вторым советским судьёй, судившим на чемпионатах мира по футболу, после Николая Латышева, был первым советским судьёй, судившим финалы еврокубков. В 1972 году обслуживал в рамках Межконтинентального кубка матч между аргентинским «Индепендьенте» и нидерландским «Аяксом». В том же году судил первый в истории финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА между английскими клубами «Тоттенхэм Хотспур» и «Вулверхэмптон Уондерерс».

Биография 
Родился 29 января 1925 года в Шуше, в квартале «Чухур» (однако во многих источниках, даже энциклопедиях, место его рождения указано неверно). Детские годы Бахрамова прошли в Шуше. Затем в связи с работой отца ему пришлось переехать сначала в Агдам, а через некоторое время — в Баку. Отец Бахрамова Бахрам был из интеллигентной семьи, получил высшее образование в Петербурге, неоднократно был репрессирован. Мать Сария Сеидбейли — из азербайджанской семьи с дворянскими корнями, родилась в Шуше.

Футбольную карьеру Бахрамов начал в 1940 году, выступал за местный детский клуб «Спартак». Затем перешёл в бакинский «Динамо», а после — в бакинский «Нефтяник». Выступал лишь на уровне первенства Азербайджанской ССР. Карьера игрока не сложилась: получил тяжелую травму ноги, перенёс операцию.

На судейскую работу перешёл в 1951 году. Обслуживал матчи чемпионата СССР. В 1961—1962 гг. Бахрамов был начальником бакинского клуба «Нефтяник», однако уже через год возвратился в судейство.

В 1958 году Бахрамов стал футбольным судьёй Всесоюзной категории, а в 1965 году — футбольным судьёй международной категории. В 1962 году был удостоен звания Заслуженного тренера Азербайджанской ССР, а 1966 году — Заслуженного деятеля физической культуры и спорта Азербайджанской ССР.

На международной арене дебютировал в 1964 году. В 1966 году судил финальный матч чемпионата мира в Англии в качестве линейного судьи и матч между сборными Испании и Швейцарии в группе 2 в качестве основного арбитра. Чтобы попасть на чемпионат мира 1966 года, Бахрамову оказалось достаточным отсудить всего два международных матча.

Помимо финала чемпионата мира 1966 года, Бахрамов судил и чемпионат мира 1970 года, включая матч между сборными Перу и Марокко в группе 4 в качестве основного арбитра. На двух чемпионатах он отсудил два матча в качестве главного судьи и шесть в роли линейного, в том числе и ещё один легендарный матч — полуфинал ЧМ-1970 Бразилия — Уругвай.

Бахрамов — первый советский судья, судивший финалы еврокубков. Так, 3 мая 1972 года он судил первый финальный матч Кубка УЕФА между английскими Вулверхэмптон Уондерерс и Тоттенхэм Хотспур. Высшим же его достижением стала работа на Межконтинентальном кубке: в 1972 году обслуживал матч между аргентинским «Индепендьенте» и голландским «Аяксом».

С 1971 года Бахрамов являлся членом Союза журналистов СССР. С 1974 года Бахрамов был заведующим кафедрой физической культуры и спорта Азербайджанского педагогического института русского языка и литературы им. М. Ф. Ахундова. В последние годы жизни работал на должности генерального секретаря АФФА.

В 1992 году в ходе визита в Баку экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер специально запросила встретиться с Тофиком Бахрамовым. По её словам, она и её соотечественники помнят мужественное и справедливое действие Бахрамова. Также Тэтчер сказала, что её визит не был бы полным без встречи с Бахрамовым.

Скончался 26 марта 1993 года в городе Баку, похоронен на II Аллее почётного захоронения.

Финал чемпионата мира 1966 года 
Бахрамов был боковым судьёй финального матча чемпионата мира 1966 года между сборными Англии и ФРГ. Основное время закончились ничьей — 2:2. В дополнительное время после одного из ударов англичанина Херста мяч ударился в перекладину ворот, а затем от линии ворот отлетел в поле. Споры, о том, пересёк ли мяч линию ворот, не утихают до сих пор. В тот момент, когда мяч отскочил от перекладины, английские футболисты радостно вскинули руки. Главный судья Динст остановил игру и, пробиваясь сквозь немецких футболистов, бросился к Бахрамову. Он кивнул головой: гол был. Его окружили немцы, протестуя против такого решения, но Бахрамов остался непреклонным. Игра продолжилась, и незадолго до свистка, сигнализировавшего истечение дополнительного времени, Херст забил свой третий за эту игру мяч (первый хет-трик в финалах чемпионатов мира по футболу). Матч завершился со счётом 4:2 в пользу Англии.

На приёме после матча капитан же сборной ФРГ Уве Зеелер подошёл к Бахрамову и попросил принять его извинения, признав, что был не прав, оспаривая взятие ворот. Зеелер заявил, что вместе с товарищами по сборной посмотрел повторы и пришёл к выводу, что гол был засчитан по правилам. Джордж Скенлан, переводчик, рассказал в интервью, что на его вопрос был ли гол, Бахрамов сначала говорил «Был гол, был», а потом не выдержал и признался: «Да что я мог там разглядеть!».

До того памятного матча во всех предыдущих финалах символическим Золотым свистком награждались только главные судьи. А в 1966 году все судьи финального матча (то есть и линейные) были награждены золотыми свистками. А Тофик Бахрамов получил ещё и копию «золотой богини» из рук королевы Великобритании.

Позднее Бахрамов признался в своих мемуарах, что он посчитал, что мяч отскочил вниз не от перекладины, а от сетки ворот, а сам момент касания мячом линии ворот он не видел, но это и не имело значения в случае отскока от сетки. По словам сына Бахрамова, его отец всегда утверждал, что принял тогда правильное решение.

В 1996 году Ян Рид и Эндрю Зиссерман из инженерного отдела Оксфордского университета провели исследование на этот счёт, используя две видеозаписи с разных точек обзора, по результатам которого пришли к выводу, что мяч, по консервативной оценке, не пересекал полностью линию ворот, и до гола этот удар отделяло 6 см. При этом авторы отмечали, что вопрос сложный из-за отсутствия доступной калибровки, так как, во-первых внутренняя калибровка камер неизвестна и вполне может изменяться во время последовательности, во-вторых, движение камер неизвестно, а относительная ориентация (между стереопарами) меняется, и, в-третьих, на многих кадрах последовательности доступно несколько функций вне плоскости земли, кроме движущихся объектов — игроков и мяча. В 2016 году, используя статистические данные , сенсорный экран SkyPad и виртуальную реальность от EA Sports, Джейми Каррагер из Sportsmail и Эд Чемберлен из Sky проанализировали момент удара и пришли к выводу, что мяч действительно полностью пересекал линию ворот.

6 июня 2011 года участники финала Джеффри Херст и Ханс Тильковски спустя 45 лет вновь встретились, теперь уже в Баку, прибыв для участия на торжествах по случаю 100-летия азербайджанского футбола. Они возложили цветы к памятнику Тофика Бахрамова.

Семья 
Был женат, сын Бахрам — предприниматель, дочь Гюльнара — учитель в средней школе в Баку.

Библиография

Память 
 Имя Тофика Бахрамова носит Республиканский стадион в Баку.
 Бахрамов стал одним из героев мини-фильма, посвящённого чемпионату мира-2006. Для съёмок этой части фильма в Баку прибыла телегруппа из Германии, которая провела беседы с семьёй Бахрамова, а также сделала несколько кадров Республиканского стадиона, главной арены Азербайджана, носящей имя известного судьи.
 Тофик Бахрамов стал героем мультфильма, снятого к ЧМ-2006.

Памятник 

Памятник Бахрамову стоит в Баку перед Республиканским стадионом, с середины 1990-х носящим его имя. Открытие состоялось 14 октября 2004 года в преддверии матча между сборными Азербайджана и Англии в рамках отборочного цикла чемпионата мира. Главным действующим лицом в торжественной церемонии открытия памятника был сэр Джефф Херст. Участие в церемонии приняли также президент ФИФА Йозеф Блаттер, член исполкома ФИФА Мишель Платини и другие.

Выступая перед гостями, Блаттер сказал:

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Бахрамов Тофик Бахрамович 
 Бахрамов Тофик Бахрам оглы

Литература 
 
 

Футболисты по алфавиту
Футболисты СССР
Футбольные судьи СССР
Судьи всесоюзной категории
Судьи чемпионата мира по футболу 1966
Судьи чемпионата мира по футболу 1970
Футбольные судьи Азербайджана
Похороненные на II Аллее почётного захоронения в Баку
Заслуженные деятели физической культуры и спорта Азербайджанской ССР
Игроки ФК «Нефтчи» Баку